Альбрехт фон Га́ллер (; 1708—1777) — швейцарский анатом, физиолог, естествоиспытатель (анатом, ) и поэт. Отец Альбрехта фон Галлера-младшего (1758—1823).

Член Лондонского королевского общества (1739), иностранный член Парижской академии наук (1754), иностранный почётный член Петербургской академии наук (1776).

Биография 

Альбрехт фон Галлер родился в 1708 году в Берне, в патрицианской семье. Уже на 15-м году писал трагедии и комедии и сочинил эпическую поэму в 4000 стихов о начале Швейцарского союза.

В 1723 году он поступил в Тюбингенский университет, откуда перешёл в Лейден, чтобы слушать знаменитого Бургаве.  от роду он получил степень доктора медицины, после чего объехал Англию и Францию и в Базеле слушал у Иоганна Бернулли высшую математику. В 1728 году он вместе с Геснером совершил экскурсию в горы, во время которой собрал материал для большой работы по ботанике и обдумал свою знаменитую описательную поэму «Альпы». После вторичного пребывания в Базеле, где он, между прочим, читал лекции по анатомии, Галлер в 1729 году вернулся в Берн и вскоре сделался известным врачом.

Вышедшая в 1732 году, без подписи Галлера, книжка его стихотворений («Versuch schweiz. Gedichte») обратила на него внимание немногочисленных в то время любителей немецкой поэзии. Его дидактическая поэма «О происхождении зла» была переведена на многие языки и, между прочим, на русский, два раза (Карамзиным в прозе в 1786 году и в стихах Петром Богдановым в 1798 году). В 1736 году он принял профессуру по кафедрам медицины и ботаники в новооткрытом Гёттингенском университете и основал там анатомический театр и ботанический сад. В 1742 году вышел его многолетний труд «Enumeratio methodica stirpium Helvetiae indigenarum», a через 9 лет он открыл королевское общество наук (Socieät der Wissenschaftea), которое избрало его своим бессменным президентом.

В Гёттингене Галлер пользовался уважением и любовью своих слушателей, а повсеместно — славой одного из первых ученых мира; император Франц I дал ему дворянство; английский король сделал его государственным советником и своим лейб-медиком; его звали в Утрехт, Оксфорд, Берлин, Галле и Санкт-Петербург; но когда Берн избрал его в члены большого совета, любовь к родине заставила его отказаться от всех почестей и от кафедры и вернуться в отечество. В Берне он основал соляные промыслы, организовал медицинскую полицию, способствовал развитию земледелия и пр. Из его научных трудов за это время выдаются наблюдения над развитием зародыша в яйце, над ростом костей, и особенно его 8-томные «Elementa physiologiae corporis humani» (Лозанна, 1755—66). Кроме того, он издал ряд компендиумов («Bibliotheca botanica», Цюрих, 1771—2; «Bibliotheca anatomica», там же, 1774—77; «Bibl. chirurgica», Базель, 1774—75, и неоконченная «Bibl. medicinae practicae», там же, 1776—87), очень полезных в его время; важное значение имеет в истории науки его обширная физиологическая монография «De functionibus corporis humani praecipuarum partium». В основанных им же гёттингенских «Gelehrten Anzeigen» он поместил до 2000 рецензий. Галлер написал три морально-полит-исторических романа («Usong», 1771; «Alfred», 1773, и «Fabius und Cato», 1774; «Альфред» переведен на русский язык Е. Руничем в 1788 году; «Фабий и Катон» — П. Полонским в 1793 году), в которых высказывает свои взгляды на разные формы правления. Под старость Галлер сделался очень мрачен и враждебно относился к французской «просветительной» литературе.

Умер в 1777 году.

Заслуги в литературе 
Галлер не обладал выдающимся поэтическим талантом, но историко-литературное значение его творчества, тем не менее, чрезвычайно велико. В его стихах много искренности и нет ни одного лишнего слова; в «Альпах» он описывает виденное им с такой точностью, какой не достигала даже тогдашняя немецкая проза. Правда, эти описания иногда чересчур обстоятельны и научны, да и в его чисто лирических произведениях, хотя бы истекающих из искреннего чувства, холодный рассудок зачастую слишком ярко проявляет себя; но зато в них слышится мужественная энергия, особенно отрадная после расплывчатости и слащавости немецких поэтов предыдущего поколения. Заслуга Галлера в том, что он указал для поэзии более высокую задачу, чем услаждение уха громозвучными рифмами. Критическое издание его стихотворений, с обширной биографией, сделано L. Hirzel (Frauenfeld, 1882). Монография о нём: «Haller und seine Bedeutung für die deutsche Kultur», Lissauer (Берлин, 1873).

Заслуги в науке 

Весьма важны заслуги Галлера в анатомии и физиологии. Многочисленные исправления и дополнения по вопросам анатомии он сначала обнародовал в виде мелких статей, а затем собрал их в двух главных сочинениях своих по анатомии: «Opuscula anatomica minora» (Лозанна, 1765) и упомянутых выше «Icones anatomicae». Патологической анатомией он занимался в своих «Opuscula pathological» (там же, 1755); зоотомии он проложил дорогу своими анатомическими работами над животными; эмбриологии — наблюдениями над развитием зародыша в яйце. В физиологии он пополнил пробелы в учении Гарвея о кровообращении и по отношению к течению крови в тончайших сосудах установил взгляды, сохранившие в сущности цену и теперь. О механической и химической стороне дыхания он также установил более правильные воззрения в работе «De respiratione experimenta anatomica» (Гёттинген, 1746 и 1749), в «Мémoires sur la respiration» и втором томе «Opera minora». Особенно важную заслугу Галлера составляют его опытные исследования относительно деятельности нервов и мышц. Он первый правильно различал три свойства мускульных волокон: упругость, способность реагировать на раздражения нерва и способность самостоятельно реагировать на механические и химические раздражения. Последнее свойство он назвал раздражительностью; на этом понятии, после того как оно было обобщено и перенесено на нервы, слизистые оболочки, железы и т. д., были построены позднее целые патологические системы.

Галлер довольно резко (и не слишком аргументированно) критиковал половую систему классификации растений Карла Линнея, опубликованную в 1735 году. В ботаническом сочинении De metodico studio botanices absque praeceptore (Гёттинген, 1736) Галлер дал основы естественной системы, построенной как на внешнем виде растений и их естественном родстве, так и на отношениях органов оплодотворения, но встретил при этом мало одобрения, эта система никем не была признана. Позже Галлер издал резкую критику трудов Карла Линнея от имени своего 15-летнего сына Готлиба Эмануэля: Dubia ex Linnei fundamentis hausta (Гёттинген, 1751).

Австрийский историк науки Йозеф Шультес в 1817 году писал про Галлера, что он «величайший человек своего времени и до сих пор не презвойдённый никем, кто жил после него». Шультес в связи с критикой Галлером Линнея писал, что «Галлер был в каждой области человеческого знания тем, кем Линней был только в области естественной истории». Особо высоко Шультес ценил работу Галлера «Флора Швейцарии», называя её бессмертным трудом.

Примечания

Литература 

 
 
  
 Меркулов В. Л. Альбрехт Галлер — Л.: Наука, 1981. — 183 с.

Анатомы Швейцарии
Биологи XVIII века
Поэты Швейцарии
Преподаватели Гёттингенского университета
Ректоры Гёттингенского университета
Физиологи Швейцарии
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Леопольдины
Члены Прусской академии наук
Члены Лондонского королевского общества
Почётные члены Петербургской академии наук
Иностранные члены Французской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук
Члены Туринской академии наук
Составители французской Энциклопедии (1751—1772)